Дзержи́нский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Калужской области России.

Административный центр — город Кондрово.

География 
Площадь — 1335,6 км² (11-е место среди районов).

Основные реки — Угра, Изверь.

История 
Образован в 1929 году под названием Бухаринский район в составе Вяземского округа Западной области.

5 марта 1937 года Постановлением ВЦИК переименован в Дзержинский район Западной области.

После упразднения 27 сентября 1937 года Западной области вошёл в состав Смоленской.

В составе Калужской области с момента её образования в 1944 году.

С 1950 по 1962 год из состава района был выделен Лев-Толстовский район.

С 1962 по 1965 год вместо Дзержинского района существовал Кондровский промышленный район.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (город Кондрово, пгт Полотняный Завод, Пятовский и Товарково) проживают  % населения района.

Административное деление 
Дзержинский район как административно-территориальная единица включает 18 административно-территориальных единиц: 1 город, 3 посёлка (пгт), 5 сёл, 9 деревень, как муниципальное образование со статусом муниципального района — 18 муниципальных образований, в том числе 4 городских и 14 сельских поселений. 

Законом Калужской области от 1 ноября 2012 года было упразднено городское поселение посёлок Куровской, которое было включено в городской округ город Калуга.

Законом Калужской области от 23 декабря 2014 года Угорская волость была разделена на два сельских поселения: Угорское (с административным центром в селе Острожное) и  деревня Никольское с административным центром в деревне Никольское.

Населённые пункты 
В Дзержинском районе 167 населённых пунктов.

Упразднённые населённые пункты
В 2012 году бывший посёлок городского типа Куровской был включён в черту города Калуги.

Экономика 
Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по обрабатывающие производства (2009): 6,79 млрд руб.

В районе сконцентрированы предприятия целлюлозно-бумажного производства: ОАО «Троицкая бумажная фабрика», ООО «Гигиена-Сервис», ОАО «Кондровская бумажная компания», ООО "Фирма «Веста», ОАО «Полотняно-Заводская бумажная фабрика». Удельный вес продукции предприятий целлюлозно-бумажного производства в общем объёме отгруженной продукции промышленными предприятиями района составляет порядка 50 %.

Транспорт 

Автобусное сообщение с Калугой, Медынью, Москвой и между крупными поселениями района. Железнодорожное сообщение с Вязьмой и Калугой.

Культура 
Усадьба Гончаровых в Полотняном Заводе.

Достопримечательности 
 Национальный парк «Угра»
 Усадьба «Полотняный завод»
 Парк «Никола-Ленивец» — с 2006 года в парке ежегодно проводится фестиваль Архстояние
 Успенская Тихонова пустынь — объект культурного наследия регионального значения. Постройки XVII-XXI века.
 Музей-диорама Великое стояние на Угре

Библиография 
 Заветный уголок России: Дзержинский район Калужской области / Авт.-сост. Р. В. Панфёров, фотосъёмка и реставрация фотоматериалов Л. Е. Чирков. — Калуга: Золотая аллея, 2009. — 128 с. — ISBN 978-5-7111-0504-6
 В Кондрово прошёл семинар «Креативный город — новые горизонты» // KalugaResort. — 11 апреля 2011 года.

Примечания

Ссылки 
 Информационно-аналитический, просветительский портал «Дзержинский»
 Сайт администрации Дзержинского района
 
 Сайт Полотняного Завода Дзержинского района Калужской области: Полотняный-Завод.РФ

 
Объекты, названные в честь Феликса Дзержинского